A Konyhafőnök 2014-től vetített magyar televíziós főzőshow. A műsorvezető Fördős Zé. A műsor főnyereménye eddig mind a 15 évadban 10 millió forint volt.

A műsor 2014. szeptember 1-én indult az RTL-en. Celebes változata A Konyhafőnök VIP.

Évadok

A zsűri tagjai

Konyhafőnök Junior 
Az RTL sorozatának junior változata, a Konyhafőnök Junior az RTL Kettő-n volt látható, első évada 2015 őszén, második 2017 őszén.

Jegyzetek

További információk 
 A Konyhafőnök hivatalos oldala
 A Konyhafőnök Junior hivatalos oldala
 
 
 

Az RTL saját gyártású műsorai
Televíziós főzőműsorok
2014-ben bemutatott magyar televíziós sorozatok